Мефферт () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Мефферт, Борис Фёдорович (1878—1937) — советский геолог.
 Мефферт, Доминик (род. 1981) — немецкий теннисист.
 Мефферт, Йонас (род. 1994) — немецкий футболист.